Интенсивность землетрясения — мера измерения величины сотрясения Земли в данном месте.
 Интенсивность труда — затраты рабочей силы в единицу времени.
 Интенсивность (физика) — средняя мощность, переносимая волной через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны; плотность потока энергии, то есть количество энергии, проходящей за единицу времени через единицу площади.
 Интенсивность света — часто применяемый термин вместо терминов «световой поток», «сила света», «яркость» и прочих, когда нет необходимости уточнять конкретное содержание световой величины, а нужно лишь показать, во сколько раз она больше или меньше чем тогда, когда светит известный источник (например, лампа определённой мощности, Солнце);
 усреднённое значение модуля вектора Пойнтинга.
 Интенсивность звука — величина, равная отношению потока звуковой энергии dP через поверхность, перпендикулярную направлению распространения звука, к площади dS этой поверхности.
 Интенсивность звукового проявления — значение отношения количества проявлений звуковых волн в единицу времени.